Дарья Игнатьевна Андриянова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1901 году в семье батрака в селе Кушниково. Член КПСС.

С 1913 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1913—1946 гг. — батрачка у кулака Сколова и помещика Румянцева, колхозница и активистка колхоза села Кушниково, председатель Кушниковского сельсовета Шереметьевского района Татарской АССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва от Чистопольского избирательного округа.

Ссылки 
 Андриянова

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва